Die folgende Tabelle enthält eine alphabetische Übersicht über die israelischen Kibbuzim in Israel selbst und in den von Israel besetzten bzw. annektierten Gebieten (Westjordanland und Golanhöhen).

Ehemalige Kibbuzim

Einzelnachweise 

Kibbuzim